Потуловская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.

Входит в состав Нижне-Важского сельского поселения (до 2015 года входила в Наумовское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Наумовский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Верховажья — 8,7 км, до центра муниципального образования Наумихи — 10,8 км. Ближайшие населённые пункты — Марковская, Костюнинская, Калинино.

По переписи 2002 года население — 49 человек (19 мужчин, 30 женщин). Преобладающая национальность — русские (98 %).

Старое название - Вакомино.

Примечания

Ссылки 
 Потуловская в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Верховажского района